Омар Фарадж (; ) — шведский футболист, нападающий испанского «Леванте», выступающий на правах аренды за шведский «Дегерфорс».

Клубная карьера 
На юношеском уровне выступал за «Броммапойкарну», в составе которой дорос до взрослой команды. В декабре 2019 года подписал с клубом первый контракт. Дебютировал за основной состав клуба 24 февраля 2020 года в матче группового этапа кубка Швеции с «Сундсваллем», заменив в середине второго тайма Симона Хельга. Первую игру в рамках первого дивизиона провёл за клуб 14 июня в гостях против «Фрея», получив на последних минутах встречи красную карточку.

6 августа 2021 года перебрался в Испанию, подписав пятилетнее соглашение с «Леванте». В первый сезон выступал за вторую команду клуба во втором дивизионе, забив в 29 матчах семь мячей. 20 мая 2022 года в составе первой команды дебютировал в испанской Ла Лиге. В игре заключительного тура с «Райо Вальекано» Фарадж появился на поле на 87-й минуте вместо Алехандро Кантеро.

21 июля 2022 года на правах аренды до конца сезона присоединился к шведскому «Дегерфорсу». 23 июля дебютировал за команду в чемпионате Швеции в игре с «Мьельбю», появившись на поле в стартовом составе и на 58-й минуте уступив место Эрик Линделль.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Леванте B»
Игроки ФК «Дегерфорс»